

Geografia 

 Boulogne – ex comune francese del dipartimento della Vandea, nella regione dei Paesi della Loira
 Boulogne-sur-Mer – comune francese del dipartimento del Passo di Calais, nella regione dell'Alta Francia
 Boulogne-Billancourt – comune francese del dipartimento dell'Hauts-de-Seine, nella regione dell'Île-de-France.
 Bois de Boulogne – parco di Parigi
 Contea di Boulogne – regione storica della Francia

 Boulogne Sur Mer – comune dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires

Altro 
 Boulogne – casata francese